Иван Михайлович Иванов:
 Иванов, Иван Михайлович (1923—1965) — танкист, Герой Советского Союза.
 Иванов, Иван Михайлович (род. 1960) — советский велогонщик.
 Иванов, Иван Михайлович (1896—1941) — советский военный деятель, полковник.